Gellner je příjmení různých osob:

 Arnošt či Ernest Gellner (1925–1995), filosof, sociolog a antropolog
 František Gellner (1881–1914), básník a spisovatel
 Gustav Gellner (1871–1943), lékař a historik lékařství, bratr Františka a otec Jana
 John či Jan Gellner (1907–2001), český instruktor navigace RAF a RCAF, právník a horolezec, syn Gustava a synovec Františka

podobné
 Kellner či Kelner – více jmen